gmina Wiśniowa – gmina wiejska, powiat myślenicki, woj. małopolskie
 gmina Wiśniowa – gmina wiejska, powiat strzyżowski, woj. podkarpackie
również:
 gmina Wiśniowa – dawna gmina wiejska, powiat sandomierski/staszowski, woj. kieleckie (od 1975 woj. tarnobrzeskie)